Con la locuzione frutto della passione si può intendere:
 Physalis peruviana, appartenente alle Solanacee
 Passiflora edulis, nota anche come maracuia, dal portoghese maracujá

Pagine correlate 
Passion Fruit